Turmspringen nennt sich:

 eine Wassersportart, siehe Wasserspringen
 das Fallschirmspringen von Bauwerken, siehe Objektspringen